Под словом «Осси» обычно понимаются национальные прозвища двух национальных групп:
 Восточные немцы (Ossi) — см. Осси и Весси. 
 Австралийцы (Aussie) — так их называют американцы, канадцы и британцы.

Национальные прозвища